Сопов — російське прізвище

 Сопов Олександр Михайлович (1954) — український підприємець і громадський діяч
 Сопов Сергій Іванович (1957) — український і російський художник

Російські прізвища